Das Dameneinzel der US Open 2007 war ein Tenniswettbewerb in New York City, der am 27. August begann.

Titelverteidigerin war Marija Scharapowa, die in der dritten Runde gegen Agnieszka Radwańska ausgeschieden ist. Ihren zweiten US-Open-Titel holte sich Justine Henin, die sich im Finale gegen Swetlana Kusnezowa durchsetzen konnte.

Qualifikation

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
2007